Achterberg (Utrecht), een dorp in de Nederlandse gemeente Rhenen
Achterberg (helling), een helling in de Vlaamse Ardennen

Personen
Gerrit Achterberg (1905-1962), een Nederlands dichter
Wouter Achterberg (1941-2002), een Nederlands hoogleraar in de humanistische wijsbegeerte
Eddy Achterberg (1947), een Nederlands voetballer
John Achterberg (1971), een Nederlands voetballer en trainer
Chantal Achterberg (1985), een Nederlands roeister
Giorgio Achterberg (1990), een Nederlands voetballer

Personage
Commissaris Achterberg, een politiecommissaris in de boeken van de Nederlandse auteur Wim van Helden

Zie ook 
Agterberg (doorverwijspagina)